El término diáspora turca () se refiere a la población turca que se estima que existe fuera de Turquía como consecuencia de la emigración.

Población turca en el mundo

Referencias 

 
Residentes en el exterior por país